State of the Union (englisch für „Lage der Nation“ oder „Lage der Union“) bezeichnet

 die jährliche Ansprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten, siehe State of the Union Address
 die jährliche Ansprache des Präsidenten der Europäischen Kommission, siehe Rede zur Lage der Union
 eine US-amerikanische Futurepop-Band, siehe State of the Union (Band)
 den Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Der beste Mann (1948)
 eine US-amerikanische Fernsehserie mit Tracey Ullman, siehe Tracey Ullman's State of the Union
 eine Nachrichtensendung bei CNN, siehe State of the Union  with Jake Tapper
 eine britische Fernsehserie, siehe State of the Union (Fernsehserie)

Siehe auch:
 State of the State Address, jährliche Ansprache der US-Gouverneure